Dit is een lijst van planetoïden 118801-118900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 118801 - || 2000 SY43 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118802 - || 2000 SG47 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118803 - || 2000 SC48 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118804 - || 2000 SN54 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118805 - || 2000 SB56 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118806 - || 2000 SO57 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118807 - || 2000 SC58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118808 - || 2000 SZ59 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118809 - || 2000 SE65 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118810 - || 2000 SD69 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118811 - || 2000 SS73 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118812 - || 2000 SG80 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118813 - || 2000 ST80 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118814 - || 2000 SB97 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118815 - || 2000 SM108 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118816 - || 2000 SA109 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118817 - || 2000 SC119 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118818 - || 2000 SJ119 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118819 - || 2000 SW129 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118820 - || 2000 SO131 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118821 - || 2000 SM137 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118822 - || 2000 SP137 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118823 - || 2000 SH139 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118824 - || 2000 SY142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118825 - || 2000 SY153 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118826 - || 2000 SV154 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118827 - || 2000 SY159 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118828 - || 2000 SF163 || 29 september 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 118829 - || 2000 SJ163 || 30 september 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 118830 - || 2000 SS169 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118831 - || 2000 SX171 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118832 - || 2000 SF174 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118833 - || 2000 SL180 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118834 - || 2000 SY186 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 118835 - || 2000 SM190 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118836 - || 2000 SP197 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118837 - || 2000 SQ202 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118838 - || 2000 SO205 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118839 - || 2000 SA208 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118840 - || 2000 SM213 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118841 - || 2000 SR228 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118842 - || 2000 SN229 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118843 - || 2000 SW239 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118844 - || 2000 ST242 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118845 - || 2000 SP245 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118846 - || 2000 SU245 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118847 - || 2000 SF248 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118848 - || 2000 SZ248 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118849 - || 2000 SJ254 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118850 - || 2000 SL257 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118851 - || 2000 SX270 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118852 - || 2000 SV276 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118853 - || 2000 SZ286 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118854 - || 2000 ST289 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118855 - || 2000 SC298 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118856 - || 2000 SS299 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118857 - || 2000 SZ309 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118858 - || 2000 SM311 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118859 - || 2000 SO316 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118860 - || 2000 SW318 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118861 - || 2000 SM319 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118862 - || 2000 SK343 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118863 - || 2000 SK349 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118864 - || 2000 SQ351 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118865 - || 2000 SP354 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118866 - || 2000 SS354 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118867 - || 2000 SB355 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118868 - || 2000 ST360 || 21 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118869 - || 2000 SS362 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118870 - || 2000 TE8 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118871 - || 2000 TZ12 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118872 - || 2000 TW13 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118873 - || 2000 TY14 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118874 - || 2000 TK28 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118875 - || 2000 TD29 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118876 - || 2000 TB41 || 1 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118877 - || 2000 TM44 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118878 - || 2000 TT49 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118879 - || 2000 TT54 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118880 - || 2000 TJ57 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118881 - || 2000 TK57 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118882 - || 2000 TL59 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118883 - || 2000 US4 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118884 - || 2000 UN12 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118885 - || 2000 UZ23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118886 - || 2000 UL27 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118887 - || 2000 UH35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118888 - || 2000 UX35 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118889 - || 2000 UJ38 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118890 - || 2000 UM41 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118891 - || 2000 UA44 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118892 - || 2000 UE44 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118893 - || 2000 UU46 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118894 - || 2000 UW46 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118895 - || 2000 UO53 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118896 - || 2000 UQ59 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118897 - || 2000 UR60 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118898 - || 2000 UV62 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118899 - || 2000 UF66 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118900 - || 2000 UA67 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten